Antonio Zanca – architetto italiano
 Germano Zanca – calciatore italiano